Agostini je priimek več oseb:    
 Carlo Agostini, italijanski rimskokatoliški patriarh
 Domenico Agostini, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Doris de Agostini, švicarska alpska smučarka
 Fabritius Aurelius de Agostini, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Francesco Agostini, italijanski rimskokatoliški škof
 Giacomo Agostini, italijanski motociklistični dirkač
 Pedro José Agostini, brazilski rimskokatoliški opat
 Stefano Agostini, italijanski rimskokatoliški kardinal